Сарполь-э-Захаб:

 Сарполь-э-Захаб — приграничный город на западе Ирана, в провинции Керманшах. 
 Сарполь-э-Захаб — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах.